Алекса́ндр Влади́мирович Бойко́в () — российский хоккеист, игравший на позиции защитника. Ныне помощник главного тренера сборной России и клуба «Ак Барс».

Карьера 
Родился 7 февраля 1975 года в Челябинске, где и начал заниматься хоккеем в школе местного «Трактора».

С 1993 года выступал в Американской хоккейной лиге. В 1996 году подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», но не пробился в основу и играл за фарм-клуб. Бойков дебютировал в НХЛ в составе клуба «Нэшвилл Предаторз», с которым подписал контракт в 1999 году и за который провёл 10 игр: две в сезоне 1999/2000 и ещё восемь в следующем.

В 2002 году вернулся в Россию, стал игроком магнитогорского «Металлурга», действующего чемпиона страны, в составе которого дебютировал в Суперлиге и в 2004 году выиграл серебряные медали чемпионата.

После четырёх сезонов в составе «сталеваров» переехал в Уфу, где в составе «Салавата Юлаева» в сезоне 2007/08 завоевал золотые медали чемпионата России.

После чемпионского сезона Бойков подписал контракт с нижегородским «Торпедо», но уже через сезон стал игроком подмосковного ХК МВД, с которым в 2010 году становится финалистом кубка Гагарина. После объединения ХК МВД и московского «Динамо» как и большинство одноклубников, стал игроком бело-голубых, в составе которых стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2011/12.

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 22 июня 2013 года
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1993-94  Victoria Cougars            WHL    70    4   31   35  250  --  --  --  --  --
1994-95  Prince George Cougars       WHL    46    5   23   28  115  --  --  --  --  --
1994-95  Tri-City Americans          WHL    24    3   13   16   63  17   1   7   8  30
1995-96  Tri-City Americans          WHL    71    3   49   52  230  11   2   4   6  28
1996-97  Kentucky Thoroughblades     AHL    61    1   19   20  182   4   0   1   1   4
1997-98  Kentucky Thoroughblades     AHL    69    5   14   19  153   3   0   1   1   8
1998-99  Kentucky Thoroughblades     AHL    55    5   13   18  116  --  --  --  --  --
1998-99  Rochester Americans         AHL    13    0    1    1   15  17   1   3   4  24
1999-00  Milwaukee Admirals          IHL    58    1    6    7  120  --  --  --  --  --
1999-00  Nashville Predators         NHL     2    0    0    0    2  --  --  --  --  --
2000-01  Milwaukee Admirals          IHL    56    2   11   13  147   5   2   1   3   0
2000-01  Nashville Predators         NHL     8    0    0    0   13  --  --  --  --  --
2001-02  Milwaukee Admirals          AHL    56    4    6   10  102  --  --  --  --  --
2002-03  Metallurg Magnitogorsk      Russi  42    2    3    5   70   3   0   0   0   2
2003-04  Metallurg Magnitogorsk      Russi  41    3    3    6   66   7   0   0   0   4
2004-05  Metallurg Magnitogorsk      Russi  43    1    5    6   80   2   0   0   0   4
2005-06  Metallurg Magnitogorsk      Russi  37    0    5    5   62   9   1   0   1   4
2006-07  Salavat Yulayev Ufa         Russi  41    2   17   19   90   8   1   1   2  10
2007-08  Salavat Yulayev Ufa         Russi  36    3    1    4   63   7   0   0   0   8
2008-09  Torpedo Nizhny Novgorod     KHL    30    0    6    6   58  --  --  --  --  --
2009-10  HC MVD  Balashikha          KHL    44    1    9   10   78  14   0   1   1  20
2010-11  Dynamo Moscow               KHL    20    0    1    1   34  --  --  --  --  --
2011-12  Dynamo Moscow               KHL    41    1    6    7   50  10   0   1   1   4
2012-13  Dynamo Moscow               KHL     8    0    2    2    8   1   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                         10    0    0    0   15

Международные соревнования

Примечания 

Хоккейные тренеры России
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Принс-Джордж Кугарз»
Игроки «Трай-Сити Американс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Обладатели Кубка Гагарина
Незадрафтованные игроки НХЛ